Skalský může být:

 Skalský – rybník, nalézající se severovýchodně od obce Skály v okrese Písek

příjmení
 Gustav Adolf Skalský (1857–1926) – český teolog, duchovní Českobratrské církve evangelické, historik a vysokoškolský pedagog
 Gustav Skalský (1891–1956) – český historik, docent numismatiky, ředitel Národního muzea